

Cinema 
 Crossroads –  cortometraggio del 1914
 La banda Pellettier (Crossroads) – film del 1942 diretto da Jack Conway
 Mississippi Adventure (Crossroads) – film del 1986 diretto da Walter Hill
 Crossroads - Le strade della vita (Crossroads) – film del 2002 diretto da Tamra Davis

Geografia 
 Crossroads – township di Città del Capo (Sudafrica)

Musica 
 Crossroads  – album di Ry Cooder del 1986
 Crossroads  – raccolta di Eric Clapton del 1988
 Crossroads  – album di Tracy Chapman del 1989
 Tha Crossroads  – singolo dei Bone Thugs-n-Harmony del 1996, dall'album E 1999 Eternal
 Crossroads  – album dei Sylver del 2006
 Crossroads  – singolo degli Avenged Sevenfold del 2008

Televisione 
 Crossroads  – serie televisiva statunitense in onda dal 1955 al 1957
 Crossroads  – soap opera britannica in onda dal 1964 al 1988 e dal 2001 al 2003
 Crossroads  – serie televisiva statunitense in onda dal 1992 al 1993
 Crocevia (Crossroads) – episodio in due parti della terza stagione di Battlestar Galactica
 Crocevia (Crossroads) – episodio in due parti della quarta stagione di Stargate SG-1
 Incroci (Crossroads) – episodio della seconda stagione di Dawson's Creek
 Strade incrociate (Crossroads) – episodio della prima stagione di Jericho
 Bivii (Crossroads) – episodio di Saved
 Crossroads – episodio della miniserie televisiva Band of Brothers - Fratelli al fronte

Radio 
 Crossroads – trasmissione radiofonica su Radio Popolare

Storia 
Operation Crossroads – la 4° e la 5° esplosioni nucleari della storia, eseguiti come esperimenti di attacco contro una flotta, avvenute nel luglio del 1946 nell'Atollo di Bikini.

Altro 
Crossroads  – Videogioco per Commodore 64
Crossroads (romanzo) di Jonathan Franzen